200 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 4 sierpnia, a finał 5 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 40 pływaków z 33 krajów.

Złoty medal zdobył Węgier László Cseh. Drugie miejsce zajął mistrz świata z 2013 roku, Chad le Clos z Republiki Południowej Afryki. Brąz wywalczył reprezentant Polski Jan Świtkowski.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:15.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 19:04.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:52.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015